Ko Rentmeester oder Co Rentmeester ist der Name folgender Personen:

* Co Rentmeester (eigentlich Jakobus Willem Rentmeester; * 1936), niederländischer Ruderer und Fotojournalist
 Ko Rentmeester (Schauspieler) (eigentlich Jakobus Johannes Rentmeester; 1865–1942), niederländischer Schauspieler, Sänger und Regisseur